Als Seeschlacht im Gelben Meer bezeichnet man:

 die Seeschlacht am Yalu (1894) im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg
 die Seeschlacht im Gelben Meer (1904) im Russisch-Japanischen Krieg.